Selektor steht für:
 im Bereich HTML Bedingungen für CSS-Deklarationen, siehe Cascading Style Sheets #Selektoren
 in der Video- und Tontechnik ein Steuergerät zum Durchschalten verschiedener Signalquellen an einen oder mehrere Verbraucher, siehe Kreuzschiene
 in den Kulturwissenschaften ein kulturtechnisches Werkzeug zum Trennen, siehe Werkzeug #Kulturwissenschaften
 als nachrichtendienstlicher Begriff Suchmerkmale in Datenströmen, siehe Selektor (Geheimdienstabfrage)

Siehe auch: